Dracovenator est un genre de dinosaures théropodes du Jurassique inférieur retrouvé en Afrique du Sud. Sa taille est estimée entre 5,5 et  de longueur pour une masse maximale de 400 kilogrammes. L'espèce-type, Dracovenator regenti, a été décrite par Adam M. Yates en 2006. Le nom générique provient des mots latin draco (« dragon ») et venator (« chasseur »), faisant référence au Drakensberg, endroit où les fossiles ont été retrouvés et signifiant « montagne du dragon » en néerlandais. Le nom spécifique, regenti, a été donné en l'honneur de Regent ‘Lucas’ Huma, l'un des découvreurs de l'holotype.

Holotype et paratype 
Le genre est basé sur l'holotype BP/1/5243, constitué des deux prémaxillaires, de fragments de maxillaire, de mandibule, d'un , d'un os angulaire, d'un os articulaire et de plusieurs dents. Les restes ont été découverts dans la formation géologique de  du groupe de Stormberg, en Afrique du Sud. Ils ont été recueillis par James Kitching et Regent "Lucas" Huma dans une strate datée du Hettangien.

En 1999, Munyikwa et Raath lui ont ajouté le paratype BP/1/5278, originellement assigné au Syntarsus rhodesiensis. Il a été découvert en 1981, également dans la formation de Upper Elliot.

L'holotype et le paratype sont conservés par le  de l'université du Witwatersrand, à Johannesburg.

Classification 
En 2005, Yates classe Dracovenator parmi les Neotheropoda. Une analyse cladistique montre que ce genre forme un clade avec Dilophosaurus et Zupaysaurus. Le cladogramme suivant est basé sur l'analyse réalisée en 2007 par Smith, Makovicky, Pol, Hammer, et Currie :

Notes et références

Voir aussi 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Théropode non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure d'Afrique
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 2006